Хо́ги Кармайкл (, 22 ноября 1899, Блумингтон — 27 декабря 1981, Ранчо-Мираж) — американский композитор-песенник, дирижёр и киноактёр. Наиболее известен как автор песен «Stardust» (стихи М. Пэриша), «Georgia on My Mind» (стихи С. Горрелла) и  (стихи Н. Уошингтона), которые стали популярными джазовыми стандартами.

Очерк биографии и творчества 

К популярным песням Кармайкла относят также .

Значение 
Американский композитор и автор песен  написал про Кармайкла в книге American Popular Song: The Great Innovators, 1900—1950, что тот был «одним из наиболее талантливых, изобретательных, искушённых и джазово ориентированных» из всех сотен композиторов, писавших популярные песни в первой половине XX века.

По мнению автора BBC, песни Кармайкла принадлежат к числу наиболее часто записываемых американских песен.

Фильмография 
 См. «Hoagy Carmichael § Filmography» в английском разделе.

Дискография 
 См. «Hoagy Carmichael § Songs (selection)» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Hoagy Carmichael — Biography — Film Actor, Singer, Pianist, Songwriter, Television Actor на сайте Biography.com
 Hoagy Carmichael — Music Biography, Streaming Radio and Discography  на сайте AllMusic
 Hoagy Carmichael — biography — American composer, musician, and actor  на сайте Encyclopedia Britannica
 Hoagy Carmichael  на сайте NPR
 IHB: Hoagy Carmichael 
 Hoagy Carmichael Room 
 Retro Indy: Hoagy Carmichael 
 Hoagy Carmichael  — Indiana Historical Society

Персоналии:Палм-Спрингс
Персоналии:Лос-Анджелес
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Умершие от сердечной недостаточности
Члены Зала славы авторов песен
Джазовые пианисты США
Джазмены США
Джазовые певцы и певицы США
Исполнители Victor Records
Музыканты из Лос-Анджелеса
Выпускники Индианского университета в Блумингтоне
Выпускники Школы права Индианского университета в Блумингтоне
Почётные доктора Индианского университета
Похороненные в Индиане
Лирики музыкального театра США
Композиторы мюзиклов
Композиторы и лирики Бродвея